Асирија се може односити на:
 Асирско царство, античко царство у Месопотамији
 Неку од двије провинције Персијског царства:
 Ахемединска Асирија, позната и као Атура
 Асористан (Сасаниди)
 Асирија (провинција), провинција Римског царства
 Асирска домовина, тренутна географска локација данашњих Асираца